Un imitador és algú que personifica altres persones.
 En música, una imitació és la repetició posterior d'un patró musical en una forma diferent, però mantenint el seu caràcter original.
 Mimesi, imitació de la naturalesa a l'art antic

Vegeu també 
 Falsificació